Mbiresaurus raathi — вид ящеротазових завроподоморфних динозаврів, що існував у тріасовому періоді (230 млн років тому). Найдавніший відомий динозавр з Африки.

Історія відкриття 
Голотип NHMZ 2222 виявлений під час двох експедицій у 2017 та 2019 роках у відкладеннях формації Пеблі Аркосе на комунальній землі Данде округу Мбіре (провінція Центральний Машоналенд у Зімбабве), які датуються пізнім карнійським ярусом пізнього тріасу. Зразок складається з майже повного, частково зчленованого скелета, включаючи частково череп і нижню щелепу, шийні, спинні, крижові та хвостові хребці, фрагменти ребер, грудний та частково тазовий пояси, частково передні та задні кінцівки. Більший екземпляр NHMZ 2547 знайдений поруч з голотипом.

У 2022 році Крістофер Т. Гріффін з командою описали Mbiresaurus raathi як новий рід і вид базальних Sauropodomorpha. Родова назва Mbiresaurus поєднує посилання на округ Мбіре в Зімбабве з латинським «sauros», що означає «рептилія». Видова назва raathi вшановує Майкла Раата, одного з першовідкривачів скам’янілостей, і його внесок у палеонтологію Зімбабве.

Опис 
Мбірезавр — досить маленький динозавр, довжиною приблизно два метри. Вага оцінюється від восьми до двадцяти п'яти кілограмів.

Мбірезавр — двоногий. Гомілка довша за стегнову, що вказує на хорошу здатність до бігу. Клубова кістка коротка. Він мав добре розвинену западину в нижньому краї заднього листка для прикріплення короткого хвостово-стегнового м'яза, дуже базальний елемент і можливу аутапоморфію. Ніздрі великі. Щелепи мають невеликі трикутні зуби з зубчастими ріжучими краями. Вони були б придатні для споживання як рослин, так і м'яса. Череп подовжений. Нижня щелепа низька.

Філогенія

Примітки 

Завроподоморфи
Динозаври тріасового періоду
Динозаври Африки
Вимерлі тварини, описані 2022